The Orphan – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Reliance Film Company
The Orphan – cortometraggio del 1912 diretto da A.E. Coleby
The Orphan – film del 1913 diretto da Theo Frenkel
The Orphan – cortometraggio del 1913 diretto da Ashley Miller
The Orphan – film del 1920 diretto da J. Gordon Edwards
The Orphan – cortometraggio del 1924 diretto da George Summerville (Slim Summerville)
The Orphan – cortometraggio del 1927 diretto da Joseph R. Richmond